Список лауреатов кинонаграды MTV в категории Лучшая музыка. С 2000 по 2008 года награда не вручалась.

Лучшая песня из фильма

Лучшая музыкальная сцена

Лучший музыкальный момент

Примечания 

Кинонаграда MTV
Кинопремии за лучшую песню